Никола́с Гасто́н Нава́рро (; 25 марта 1985, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, вратарь. Игрок клуба «Арсенал» (Саранди). Неоднократно вызывался в молодёжную сборную своей страны, в составе которой выиграл Олимпийские игры и чемпионат мира. Как и многие другие южноамериканские футболисты, Николас также имеет европейское (итальянское) гражданство.

Биография 
Николас родился в столице Аргентины Буэнос-Айресе и, соответственно, начал карьеру в команде из этого города — «Архентинос Хуниорс». Несмотря на то, что в основной команде Наварро числился с 2004 года, в чемпионате Аргентины он дебютировал только в 2006 году, но достаточно быстро закрепился в основе, проводя после дебюта на поле практически все матчи. В итоге уверенная игра притянула к молодому вратарю взгляды европейских клубов топ-чемпионатов.

В итоге в январе 2008 года он подписал контракт с итальянским «Наполи». Трансфер составил 4,5 миллиона евро, что является рекордной суммой трансфера вратаря для «Аргентинос Хуниорс». Вариант перехода в «Наполи» был удобен для Наварро хотя бы потому, что за это клуб уже играли два его соотечественника: Эсекьель Лавесси и Роберто Карлос Соса. Однако поначалу заграничная карьера Николаса складывалась не очень успешно: конкуренция в воротах была достаточно высока, какое-то время Наварро даже заявлял, что хочет вернуться на родину, но с началом сезона 2008/09 Николас практически не уступал места в основе. В итоге новый сезон он встречает так же в футболке клуба из Неаполя.

В середине 2009 года был отдан в аренду в «Ривер Плейт», за который по состоянию на 4 октября провёл уже 2 матча в Апертуре 2009/10.

24 июля 2010 года игрок разорвал контракт с «Наполи» и вернулся в ряды «Архентинос Хуниорс».

В 2015 году был основным вратарём «Химнасии» из Ла-Платы. С 2016 года является игроком «Сан-Лоренсо». Дебютировал за команду в матче Кубка Либертадорес против ЛДУ Кито 19 апреля. Встреча завершилась со счётом 1:1. После этого Наварро ни разу не появлялся на поле в составе «красно-синих», став резервным вратарём.

Наварро не приглашался в основную национальную сборную Аргентины, но имеет опыт выступления за молодёжную сборную, в составе которой выиграл два крупнейших международных турнира (чемпионат мира 2005 года и Олимпийские игры 2008 года), хотя и не выходил на их основных стадиях на поле, являясь дублёром Оскара Устари и Серхио Ромеро.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Наполи»

Футболисты по алфавиту
Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Тигре»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года